

Нокоміс — місто, штат Іллінойс
 Нокоміс — місто, штат Вісконсин
 Нокоміс — переписна місцевість, штат Флорида